Kaliumhexacyanoferraat(II) of geel bloedloogzout
 Kaliumhexacyanoferraat(III) of rood bloedloogzout